Thors (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Thors (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes